Буранчино — ойконимы в Башкирии:

 Буранчино — историческая местность в городе Ишимбае.
 Буранчино — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана, относится к Дуван-Мечетлинскому сельсовету

См. также 
 Нижне-Буранчино — вымершая деревня на левом берегу Агидели на территории современного города Ишимбая.

Топонимы Башкортостана